Парди́ — (, ) — фамилия или топоним.

Известные носители 
 Парди, Гарольд (1886—1973) — американский кардиолог, открывший «дугу Парди».
 Парди, Джеймс (1914—2009)  — американский писатель, поэт, драматург.
 Парди, Джо (род. ?) — американский музыкант, вокалист и исполнитель собственной музыки в стиле фолк.
 Парди, Джолин (род. 1983) — японо-американская телевизионная актриса.
 Парди, Джон (род. 1985) — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель.
 Парди, Игнас Гастон (1636—1673) — французский иезуит, математик и физик.

Топоним 
 Парди — французская коммуна департамента Атлантические Пиренеи.
 Парди-Пьетат — французская коммуна департамента Атлантические Пиренеи.